Данию на конкурсе песни Евровидение 2008 во втором полуфинале представил Саймон Мэтью с песней «All Night Long». Песня прошла в финал, заняв 15 место и набрав 60 очков.

Исполнитель 

Саймон Мэтью — датский поп-певец. Брат Ребекки Мэтью и Сабины Мэтью, известных датских певиц.

Национальный отбор 
Датская телекомпания DR получила 433 заявки на участие в национальном отборе «Dansk Melodi Grand Prix 2008». 16 песен выбраны для участия в полуфиналах, которые прошли 12 и 19 января. 4 лучшие песни из каждого полуфинала прошли в финал, еще 2 добавлены к ним слушателями радио P3 и P4. 10 песен приняли участие в финале, который прошел в Хорсенсе 2 февраля.

Голосования 
Дании в финале 12 баллов давали  и

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Дания на конкурсе песни Евровидение 2008

Страны на «Евровидении-2008»